Tölke ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Tölke (1901–1992), deutscher Bauingenieur
 Karl Tölke (vor 1855–nach 1881), Mitglied des deutschen Reichstags
 Walter Tölke (1883–1966), deutscher Reichsgerichtsrat

Unternehmen:
 Tölke & Fischer Gruppe, Nutzfahrzeuge

Siehe auch:
 Tölcke
 Thölke
 Thoelke